Brax (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Brax (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje